Denumirea de Glavanovți se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Glavanovți, un sat în comuna Gheorghi Dameanovo, regiunea Montana;
 Glavanovți, un sat în comuna Trăn, regiunea Pernik.